Remescla (aplicació web), aplicació web híbrida que utilitza contingut d'altres aplicacions web per a crear un nou contingut complet, consumint serveis directament sempre a través del protocol http
 Remescla o remix, mescla alternativa d'un tema musical en un estudi per a donar-li un nou aspecte sonor o millorar la qualitat de so, a vegades amb la incorporació de nous ritmes i efectes
 Remescla o mashup, gènere musical basat en la combinació de dos o més cançons pregravades, generalment mediant la superposició de la pista vocal d'una cançó sobre la pista instrumental d'un altra